FAST () — железнодорожный испытательный полигон в Пуэбло (штат Колорадо, США), в настоящее время принадлежит компании Transportation Technology Center. Открыт в 1976 году, изначально относился к  Министерству транспорта США. Стал первым в стране испытательным кольцевым полигоном, снабженным специальными измерительными средствами. С 1985 года разделён на два кольца: HTL и WRM.

Технические особенности 

FAST состоит из нескольких путей:
 High Tonnage Loop (HTL, 2.7 мили)
 Wheel Rail Mechanism (WRM, 3.5 мили)
 Railroad Test Track (RTT, 13.5 миль)
 Transit Test Track (TTT, 9.1 мили)
 Impact Track (0.75 мили, линейный участок)
 Precision Test Track (PTT, 6.2 мили)
 Train Dynamics Track (TDT).

До открытия в качестве железнодорожного полигона использовался с 1969—1971 годов Министерством транспорта США под названием High Speed Ground Test Center (HSGTC) для испытаний  (проект TACV). До октября 1975 года здесь существовал 4-й испытательный путь длиной 1.5 мили для UTACV  (скорости до 145 миль в час из-за ограничений пути).

Режим работы 
Испытания проходят пять дней в неделю. Днём также проводится техническое обслуживание. Ночью, на протяжении 10 часов поезд проходит по кольцу 120 раз. В первый день поезд идет по часовой стрелке, во второй день против часовой стрелки, на третий день поезд разворачивается в поворотном треугольнике. В четвертый день переставляется локомотив.

Примечания

Ссылки 

 TEST TRACKS: Facility for Accelerated Service Testing — FAST
 http://www.coloradocountrylife.coop/train-research-center/ 
 https://theses.lib.vt.edu/theses/available/etd-61398-14495/unrestricted/ch3.PDF 
 http://www.pueblorailway.org/Pueblo%20Railway%20Museum%20-%20Rocket%20Cars%20Test%20Track.html 
 THE FAST TRACK: FACILITY FOR ACCELERATED SERVICE TESTING / Federal Railroad Administration, 1976 
 Functional requirements for a Facility for Accelerated Service Testing (FAST) (Report — Federal Railroad Administration) — 1975 

 Rohr Aerotrain transported to Pueblo Railway museum — July 2009 — Видео перевозки Rohr Aerotrain в музей
 Rohr Aerotrain — Видео о Rohr Aerotrain, DOT USA
 

Железнодорожные испытательные полигоны
Колорадо